Епи́скоп Ио́на (, в миру Иван Михайлович Штальберг,  или Stahlberg; 30 июля 1894, Осовец, Гродненская губерния — 24 ноября 1955, Сан-Франциско) — епископ Северо Американской Митрополии, епископ Вашингтонский, викарий Нью-Йоркской епархии.

Биография 
В 1911 году окончил 1-й Московский кадетский корпус. В июле 1914 года окончил Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны. Участник гражданской войны в России. В 1918 году окончил ускоренный курс Академии генерального штаба.

Эмигрировал из России в связи с поражением белого движения. Работал на КВЖД.

В 1923 году прибыл в США. Участвовал в общественной жизни.

В 1925 году основал Свято-Николаевский православный приход в Портленде, штат Орегон, настоятелем которого оставался до 1938 года.

Затем был преподавателем в Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке. Одно время служил там инспектором.

В 1942 году он был пострижен в монашество в Монастыре святителя Тихона Задонского в Саут-Кэйнане, штат Пенсильвания.

В июле 1947 года, когда митрополит Ленинградский Григорий (Чуков) приехал в Америку по делу примирения митрополита Феофила и его сторонников с Матерью-Церковью, Иона встречал его в Нью-Йоркском Покровском соборе с крестом в сане архимандрита.

Служил ключарём Троицкого собора в Сан-Франциско.

9 декабря 1951 года в Сан-Францисском Троицком соборе хиротонисан во епископа Вашингтонского, викария Нью-Йоркской епархии. Хиротонию совершили: митрополит Нью-Йоркский Леонтий (Туркевич), епископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) и епископ Аляскинский Иоанн (Злобин).

Назначен настоятелем Свято-Николаевского прихода в Вашингтоне и стал главой комитета по сбору средств на построение храма, в который почётными членами вошли все епископы митрополии и ряд известных деятелей.

В мае 1955 года было завершено возведение основания храма с заложенной в него землёй из России.

Скончался 24 ноября 1955 года в Сан-Франциско.

Библиография 
 Дроздов П. Архимандрит Иона (К предстоящей его хиротонии в сан епископа Вашингтонского) // «Русская жизнь». — Сан-Франциско. — 1951. — 6 декабря
 "Consecration of a bishop," The Russian Orthodox Journal, February 1952, 11.
 Безвременная кончина преосвященного Ионы епископа Вашингтонского // «Русская жизнь». — Сан-Франциско. — 1955. — 26 ноября
 Старый конно-артиллерист. Памяти владыки Иона // «Русская жизнь». — Сан-Франциско. — 1955. — 6 декабря
 Кривошеин Г. В. Епископ Иона Вашингтонский (Штальберг): Памятка о его жизни и служении // «Русская жизнь». — Сан-Франциско. — 1972. — 25,26,29 февраля

Примечания 

Русские эмигранты первой волны в США
Епископы Православной церкви в Америке